

Anno 
 437 o 437 a.C.

Matematica 
 437 (numero)